Turks basketbalteam (mannen)
 Turks basketbalteam (vrouwen)